Киос-Мехмед-Паша, Османский военный командир и руководитель Османских Войск.

Знаменит героической обороной крепости Ахалцихе (Ахыска). (1828-1829) в Русско-Турецкой войне. Русские войска оценивались в 15-17 тыс. чел, Турецкие войска приблизительно 25-30 тыс. чел(в основном гражданское население Ахалцихе:мужчины от 7 до 70 лет). После нескольких неудачных осад русские войска решились взять крепость штурмом. Командир Муравьёв был охвачен желанием захватить эту крепость, так как в Ахалцихе(Ахыска) против русских войск сражались в основном:обычное мужское население крепости от 7 до 70 лет. Обидным для русских войск было то что против них сражались обычные мужчины и это плохо влияло на психику русских войск. В конце концов русская армия смогла штурмовать крепость и взяла его. Но это была сложная победа для русских офицеров которые не смогли взять этот укреплённый район с первого раза. Героическая оборона Ахыска была настоящим, очередным подвигом Турецкого народа, хоть эта крепость была потеряно но Турецкая воля и смелость показали своё дело: бились до последнего солдата.